Едуардо Асеведо ():
 Едуардо Асеведо Альварес (1893—1967) — уругвайський юрист і політик, син Едуардо Асеведо Васкеса.
 Едуардо Асеведо Васкес (1857—1948) — уругвайський юрист і політик, син Едуардо Асеведо Матурани.
 Едуардо Асеведо Діас (1851—1921) — уругвайський письменник, племінник Едуардо Асеведо Матурани і двоюрідний брат Едуардо Асеведо Васкеса.
 Едуардо Асеведо Матурана (1815—1863) — уругвайський юрист і політик; автор проекту Цивільного кодексу Уругваю.
 Едуардо Асеведо Пінеда (нар. 1964) — колишній гватемальський футболіст і тренер.
 Едуардо Асеведо Поррас (нар. 1965) — колишній колумбійський велосипедист.
 Едуардо Бланко Асеведо (1884—1971) — уругвайський політичний діяч і лікар.
 Едуардо Маріо Асеведо (нар. 1959) — колишній уругвайський футболіст і тренер.

Див. також 
 Едуардо
 Асеведо
Сторінки зі списками однофамільців-тезок